Tetranesodon é um género de peixe da família Ariidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Tetranesodon conorhynchus